Porsche 804 — болид «Формулы-1», построенный компанией «Порше» для участия в чемпионате мира  года. На этом автомобиле была выиграна первая гонка команды Porsche System Engineering в «Формуле-1».

История 
В 1961 году по принятым правилам «Формулы-1» объём двигателя был ограничен 1,5 литрами, что позволило компании «Порше» принять участие в этих гонках. В 1961 году успешно выступала модель Porsche 787, построенная на базе шасси «Формулы-2». Итогом этих выступлений стали вторые места Дэна Герни в Реймсе, а также в Гран-при Италии и США. В 1962 году компания «Порше», начала разрабатывать восьмицилиндровую модель с намерением участвовать в чемпионате мира.

Результатами работы стал Porsche 804, автомобиль с двигателем оппозитного типа на восемь цилиндров, первоначальные характеристики которого составляли 180 л. с. мощности при более чем 9000 оборотах в минуту. Затем двигатель доработали, мощность возросла до 204 л. с. при 9300 оборотах в минуту.

Конструкция этого автомобиля была аналогична конструкции сегодняшних болидов «Формулы-1»: дисковые тормоза, плоский двигатель, верхний вентилятор охлаждения.

После многообещающей гонки в Монако американец Дэн Герни на Porsche 804 выиграл Гран-при Франции в Руане, опередив на круг Купер южноафриканца Тони Мэггса. Неделю спустя во время внезачётной гонки на трассе Солитюд в Штутгарте Герни обогнал Лотус Джима Кларка чтобы победить снова перед 300 000 восторженными зрителями.

Официальное участие концерна «Порше» в чемпионате мира «Формулы-1» продолжалось только один сезон. К концу 1962 года «Порше» прекратила свои разработки автомобилей «Формулы-1». Такая технология, с минимальным переносом разработок на серийные автомобили, потребовала тяжелых финансовых издержек. Этап участия в «Формуле-1» для компании был пройден, а Porsche 804 сдан в музей на самом пике его карьеры. Тем не менее, гонки всегда были основой для новых разработок и усовершенствований спортивных автомобили производства «Порше». Компания сконцентрировалась на автомобилях GT и гонках на большие дистанции, а Porsche 804 можно увидеть в действии на торжествах фестиваля скорости в Гудвуде.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 
 В объятьях нежных бензобака Porsche 804 // Авторевю. — 2005. — № 2.
 1962 — Porsche 804/F1 Monoposto. Porsche. — Описание в гоночно-историческом разделе официального сайта.

Формула-1 в сезоне 1962
804
Шасси Porsche Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1962 года